Анибаль Саньярту Саньярту (; 12 апреля 1847, Консепсьон, Чили — 1 февраля 1902, Томе, Чили) — чилийский государственный деятель, и.о. президента Чили (1901).

Биография 

В 1870 г. окончил юридический факультет Чилийского университета.

Входил в Клуб реформ. Работал адвокатом в Сантьяго, затем вместе с братом занимался угледобычей в Дичато. Также занимался фермерским хозяйством.

В 1880 г., в период Второй тихоокеанской войны, был назначен послом Чили в Эквадоре.

В 1882—1888 гг. — член Палаты депутатов, в августе-ноябре 1885 г. — ее президент. С 1888 г. — член Сената Чили, в июне-августе 1892 г. — заместитель председателя Сената,

Входил в состав правительства:
 1885—1886 гг. — министр иностранных дел и колонизации, 
 1887—1888 и 1896 г. — министр внутренних дел Чили, на этом посту его сменил  Педро Лучио Куадра.

В 1901 г. в связи с болезнью Федерико Эррасуриса Эчауррена был назначен вице-президентом, а после его смерти — исполнял обязанности президента Чили.

Источники 
https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/An%C3%ADbal_Za%C3%B1artu_Za%C3%B1artu

Политики Чили
Министры внутренних дел Чили
Министры иностранных дел Чили
Послы Чили в Эквадоре
Вице-президенты Чили
Выпускники Чилийского университета
Юристы Чили